В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1159 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1159 году

Февраль 
 18 февраля — Конрад I (II) Дахау-Меран — первый герцог Мерании (1153—1159)

Март 
 17 марта —  — епископ Вюрцбурга (1122—1127, 1150—1159). При нём основан Эбрахский монастырь (1127)

Май 
 2 мая — Борис Юрьевич — князь белгородский (1149—1151), князь Туровский (1154—1157), князь Кидекшенский (1157—1159)
 Владислав II Изгнанник — князь (принцепс) Польши (1138—1146), первый герцог Силезии (1138—1146)

Июнь 
 7 июня —  — основатель и первый аббат Ньюминстерского аббатства (1138—1159), английский святой римско-католической церкви .

Август 
 3 августа — Святой Вальтеоф — аббат Мелроузского монастыря (1148—1159), святой римско-католической церкви, покровитель Нортгемптоншира
 27 августа —  — епископ Лозанны (1145—1159), святой римско-католической церкви.

Сентябрь 
 1 сентября — Адриан IV — папа римский (1154—1159)
 26 сентября —  — святой римско-католической церкви .

Октябрь 
 11 октября — Вильгельм Булонский — граф Булони (1153—1159), граф де Мортен (1135—1159)

Декабрь 
 7 декабря —  — епископ Ковентри (1149—1159)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Агнесса Аквитанская — королева-консорт Арагона (1135—1137), жена короля Рамиро II
 Берта Зульцбах — византийская императрица-консорт (1146—1159), первая жена императора Мануила I Комнина.
 Гуарин Палестринский — монах-августинец, кардинал-епископ Палестрины, святой римско-католической церкви .
 Жослен II — граф Эдессы (1131—1150), последний правитель Эдессы (до 1144), участник второго крестового похода. Умер в плену у мусульман.
 Константин I — митрополит Киевский (1155—1158), святой православной церкви, умер после изгнания.
  — сельджукидский султан Ирака (1153—1159)
  — первый приор Скунского аббатства (1114/1122—1127) 
 Родольфо — кардинал-дьякон Санта-Лючия-ин-Септисолио (1143—1159)
 Чибо, Гвидо — Кардинал-священник Санта-Пуденциана (1144—1159)

См. также 

 Список умерших в 1158 году
 Список умерших в 1160 году

1159